Jerofejew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jerofejew (* 1985), russischer Radrennfahrer
 Oleg Alexandrowitsch Jerofejew (* 1940), russischer Admiral
 Wenedikt Wassiljewitsch Jerofejew (1938–1990), sowjetischer Schriftsteller
 Wiktor Wladimirowitsch Jerofejew (* 1947), russischer Schriftsteller
 Wladimir Iwanowitsch Jerofejew (1920–2011), russischer Dolmetscher